Dzharatitanis — род завроподовых динозавров позднего мелового периода. Остатки динозавра обнаружены в биссектинской свите на территории Узбекистана. Представлен единственным видом — Dzharatitanis kingi. Таксон назвали и описали Александр Аверьянов и  в 2021 году. Описание нового рода основано на изолированном переднем хвостовом позвонке.

Динозавр представляет собой второго представителя группы завропод, найденного в биссектинской свите, в дополнение к обнаруженному ранее неидентифицированному титанозавру.

Этимология 
Название рода образовано от урочища Джаракудук в Узбекистане, где была сделана находка, и  — Титан, доолимпийского бога в древнегреческой мифологии. Родовое имя женского рода. Название вида дано в честь геолога Кристофера Кинга (1943—2015), который много работал над геологией меловых пластов Центральной Азии.

История 
В 1997 году Дэвид Дж. Уорд и Ханс-Дитер Зюс во время совместной палеонтологической экспедиции URBAC (Узбекистан/Россия/Великобритания/Америка/Канада) обнаружили позвонок завропода. В 2015 году о находке было сообщено в научной литературе, где она первоначально была отнесена к неопределённому титанозавру, остатки которого уже находили в местонахождении Джаракудук.

Александр Аверьянов и Ханс-Дитер Зюс в результате более детального изучения сделали заключение, что она имеет ряд отличий от представителей титанозавров, на основании чего в феврале 2021 году в систематику были введены новые род и вид Dzharatitanis kingi в составе семейства Rebbachisauridae. Данная публикация сильно повлияла как на биогеографические, так и на хронологические аспекты семейства. Через два месяца вышла новая научная статься, в которой говорится, что некоторые из признаков, по которым род был отнесён к семейству Rebbachisauridae, по-видимому были неправильно оценены и его всё же разумнее отнести к группе титанозавров.

Описание 

Голотип USNM 538127, почти полный передний хвостовой позвонок, был найден в биссектинской свите в центральной части пустыни Кызылкум Узбекистана, которую относят ко времени от среднего до позднего турона. Предполагается, что несколько других окаменелостей, найденных в том же палеонтологическом комплексе верхнемеловых отложений, могут также принадлежать Dzharatitanis, например позвонки молодого животного под идентификационным номером USNM 538133, а также средний хвостовой позвонок ZIN PH 962/16. Однако их принадлежность одной особи сложно доказать, так как строение позвонков не показывает достаточное количество одинаковых характеристик. Все окаменелости завропод из биссектинской свиты фрагментарны, сохранились только разрозненные кости и зубы. Природа осадочной среды делает маловероятным восстановление даже частично сочленённых скелетных элементов.

Первый хвостовой позвонок у Dzharatitanis слегка выпуклый спереди и вогнутый сзади — редко встречаемая форма тел позвонков у завропод, также известная у Opisthocoelicaudia, Abdarainurus и Daxiatitan.

Длину тела Dzharatitanis определить сложно из-за ограниченного количества описательного материала. Предположительно голотип может принадлежать небольшому завроподу, поскольку длина позвонка менее десяти сантиметров.

Кладограмма 
Филогенетический анализ, выполненый Александром Аверьяновым и Хансом-Дитером Зюсом, помещает новый род в семейство Rebbachisauridae, в составе клады диплодокоидов. Строение хвостового позвонка предполагает вероятное происхождение Dzharatitanis от европейских представителей семейства. Отнесение рода Dzharatitanis к семейству Rebbachisauridae делает его одним из самых поздних представителей семейства в известной летописи окаменелостей.

Другой анализ, проведенный группой аргентинских палеонтологов, показал, что Dzharatitanis принадлежит к группе титанозавров и скорее всего более родственен к кладе Lognkosauria.

Примечания 

Diplodocoidea
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2021 году
Фоссилии из меловых отложений Узбекистана